Canada (Québec)

 Zec Jaro, une zone d'exploitation contrôlée (zec), dans la municipalité de Saint-Théophile, dans la MRC de Beauce-Sartigan, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches. Coordonnées: 45° 54' 52"; 70° 21' 41"
 Lac Jaro, ville de Pont-Rouge, Portneuf (municipalité régionale de comté), région administrative de la Capitale-Nationale. Coordonnées: 46° 46' 42"; 71° 42' 17".
 Rue Jaro, municipalité d'Ascot Corner, MRC Le Haut-Saint-François, région administrative de l'Estrie.
 Ruisseau Jaro, Mont-Valin (Territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 49° 09' 32"; 70° 36' 18".
 Rue du Lac-Jaro, ville de Pont-Rouge, Portneuf (municipalité régionale de comté), région administrative de la Capitale-Nationale.

Philippines

Jaro (Leyte), municipalité des Philippines

Pedro Jaro (né en 1963), footballeur espagnol
Sonny Boy Jaro (né en 1982), boxeur philippin

Voir aussi 
FF Jaro, club de football finlandais
Distance de Jaro-Winkler